L'imboscata (Pièges) – film del 1939 diretto da Robert Siodmak 
L'imboscata (Ambush) – film del 1950 diretto da Sam Wood 
L'imboscata (The Ambushers) – film del 1967 diretto da Henry Levin 
L'imboscata – album musicale del 1996 di Franco Battiato
L'imboscata – romanzo di Beppe Fenoglio